

Cinema 
Habit – film del 1921 diretto da Edwin Carewe
Habit – film del 1995 diretto da Larry Fessenden
Habit – film del 2022 diretto da Janell Shirtcliff

Geografia 
L'Habit – comune dell'Eure (Francia)